Astronomia:
Cavallet del Pintor, constel·lació
 Biografies:
Pictor (cognom), nom d'una família romana 
Gai Fabi Pictor (pintor) (Caius Fabius Pictor) fou un pintor romà 
Gai Fabi Pictor (cònsol), cònsol el 269 aC
Numeri Fabi Pictor, cònsol el 266 aC 
Quint Fabi Pictor (historiador), un dels principals historiadors romans dels anomenats annalistes.
Quint Fabi Pictor (pretor), pretor el 189 aC 
Servi Fabi Pictor, cònsol el 51 aC